Casa de Marcial (Via Tecta)
 Casa de Marcial (Quirinal)
 Casa de Dafne